Мышкис — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Мышкис, Анатолий Дмитриевич (1920—2009) — советский математик, профессор, племянник В. С. Мышкиса.
 Мышкис, Вениамин Самуилович (1886—1935) — украинский экономист, статистик и педагог.